steht für folgende Museen:

 Serbski muzej Budyšin in Bautzen, siehe Sorbisches Museum
 Serbski muzej Chóśebuz in Cottbus, siehe Wendisches Museum

Siehe auch:
 Texas Wendish Heritage Museum in Serbin, Lee County, Texas